Кубок Германии по футболу 2014/2015 — 72-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 15 августа 2014 года, а финал состоялся 30 мая 2015 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Обладателем кубка впервые в истории стал Вольфсбург.

Клубы-участники

Расписание 
Расписание Кубка Германии 2014/15 планируется следующим образом: 
 Раунд 1: 15-18 августа 2014 года
 Раунд 2: 28-29 октября 2014 года
 1/8 финала: 3-4 марта 2015 года
 Четвертьфиналы: 7-8 апреля 2015 года
 Полуфиналы: 28-29 апреля 2015 года
 Финал: 30 мая 2015 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 1 июня 2014 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 23 августа 2014 года.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 29 октября 2014 года.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфиналов прошла 8 марта 2015 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 8 апреля 2015 года.

Финал

Примечания

Ссылки 
DFB-Pokal on kicker.de

Кубок Германии по футболу
Германия